Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 1989 прошёл 19 марта 1989 года в городе Ставангер, Норвегия.

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте среди мужчин победила Кения, а среди женщин — Советский Союз. Команда СССР в оставе Надежды Степановой, Елены Романовой, Натальи Сороковинской и Регины Чистяковой с отрывом в два очка обошла команду Франции. Кроме того, Надежда Степанова заняла в личном первенстве второе место.

Результаты

Мужчины

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности
Март 1989 года